Nova Scotia – endonimo in inglese di Nuova Scozia
 Nova Scotia – album dei Cousteau
 Nova Scotia – nave trasporto truppe britannica
 Nova Scotia Railway – compagnia ferroviaria
 Nova Scotia Oilers – squadra di hockey su ghiaccio